Vacuum kan syfta på:

 Vacuum – äldre stavning av ett fysikaliskt begrepp, se vakuum
 Vacuum (musikgrupp) – en låtskrivar- och producentduo
 Vacuum Fluorescent Display – en typ av presentationsenhet
 Vacuum Oil – ett dotterbolag till Exxon Mobil
 Vacuum State of the Art Conference – en återkommande amerikansk konferens för elektronrörsbaserad ljudutrustning

Se även
 Vacum – ett punkband från Sundsvall